Чемпионат мира по самбо 2021 года прошёл 11-15 ноября в городе Ташкент (Узбекистан). В соревнованиях принял участие 341 спортсмен из 49 стран. Чемпионат стал первым международным турниром, где участники выявлялись в семи весовых категориях в каждом виде: среди женщин, а также спортивном и боевом самбо. В связи с пандемией ковида спортсмены регулярно сдавали ПЦР-тесты и соблюдали все необходимые медицинские предосторожности. Чемпионат стал первым соревнованием такого рода, проведённым после получения постоянного признания Международной федерации самбо Международным олимпийским комитетом.

Российские спортсмены выступали под флагом Всероссийской федерации самбо (ВФС). В командном зачёте первенствовала сборная ВФС, завоевавшая 8 золотых медалей. Второй стала команда Узбекистана, завоевавшая 11 медалей (3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых), третьей — команда Белоруссии (три золотых, пять бронзовых).

Страны-участницы

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Общий медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Международные соревнования по самбо в Узбекистане
Ноябрь 2021 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте